SSB son unas siglas que pueden hacer referencia:

 al videojuego Super Smash Bros.
 a las proteínas SSB participantes en la replicación del ADN;
 a la Modulación en banda lateral única, por sus siglas en inglés;
 en inglés, a un navegador específico para un sitio web (Site Specific Browser);
 a un astillero argentino (de las iniciales de sus creadores: Sarthou, Sarthou y Barbot);
 en inglés. operaciones con el sistema bancario;

Siglas